Алим Владимирович Федоринский (род. 14 ноября 1941, Кирнасовка, Винницкая область) — советский и украинский актёр и кинорежиссёр.

Биография 
Окончил Тульчинский техникум культпросвещения в 1957 году, актерский факультет КГИТИ имени И. К. Карпенко-Карого в 1965, в 1980 — режиссёрский факультет того же института.

С 1965 года — актёр Киевской киностудии имени А. Довженко

Фильмография 
 1965 — Гадюка
 1966 — Всюду есть небо — эпизод
 1966 — Два года над пропастью — эпизод
 1967 — На Киевском направлении — Евгений Соколов, корреспондент кинохроники
 1967 — Ребёнок — солдат
 1967 — Свадебные колокола
 1967 — Туманность Андромеды
 1968 — Беглец из «Янтарного»
 1968 — Ошибка Оноре де Бальзака
 1969 — Варькина земля
 1969 — Почтовый роман
 1969 — Сердце Бонивура — эпизод
 1969 — Сокровища пылающих скал — наёмник
 1970 — Секретарь парткома
 1970 — Хлеб и соль
 1971 — Дерзость — Панцер, лётчик капитан
 1972 — Юлька
 1973 — Будни уголовного розыска — сержант Лапченко
 1973 — В бой идут одни «старики» — Алябьев
 1973 — Как закалялась сталь
 1973 — Не пройдёт и года…
 1973 — Чёрный капитан — королевич
 1974 — Тайна партизанской землянки
 1975 — Волны Чёрного моря (фильм 3 «Катакомбы») — военный на аэродроме
 1976 — Аты-баты, шли солдаты
 1976 — В последние дни лета
 1978 — Мятежный «Орионъ» — Брайтон
 1979 — Поезд чрезвычайного назначения
 1980 — Овод
 1981 — Последний гейм
 1982 — Тайны святого Юра
 1984 — Володькина жизнь
 1986 — Дом отца твоего
 1986 — Приближение к будущему
 1988 — Штормовое предупреждение
 1990 — Украинская вендетта — переводчик
 2008 — Отряд (Россия, Украина)
 2008 — Реквием для свидетеля

Озвучивание 
 2007 — Здравствуйте Вам! (Россия, Украина)

Режиссёр 
 1985 — Тройка (в соавторстве)
 1987 — Чехарда (в соавторстве)

Выпускники театрального института имени Карпенко-Карого
Персоналии:Киностудия имени А. Довженко
Члены Союза кинематографистов Украины